Sonntagberg ist der Name folgender Orte:

 Sonntagberg, Marktgemeinde im Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Sonntagberg (Gemeinde Kremsmünster), Ortsteil von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Sonntagberg (Gemeinde Proleb), Ortsteil von Proleb, Bezirk Leoben, Steiermark